Jimmy McStay – allenatore di calcio e calciatore scozzese
 Paul McStay – ex calciatore scozzese
 Willie McStay – calciatore scozzese